El término Las Noticias puede referirse:

Periódicos
 a Las Noticias, un diario editado en Madrid entre 1864 y 1866;
 a Las Noticias, un diario editado en Barcelona entre 1896 y 1939;

Noticiarios
 a Las Noticias, noticiero de Unicable, conducido por Jacobo Zabludovsky.